Take It from Me – film del 1926 diretto da William A. Seiter
Take It from Me – film del 1937 diretto da William Beaudine
Take It from Me – film tv del 2001 diretto da Emily Abt
Take It from Me – documentario del 2002 diretto da Rachel Clift